Charles-Guillaume Théremin (17..-1821), diplomate français ;
 Charles-Louis Thérémin d'Hame (1806-1870), officier général français mort à Laon ;
 Léon Theremin (1896-1993), ingénieur russe.